Андре́й Ма́рков:
 Марков, Андрей Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 
 Марков, Андрей Викторович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Марков, Андрей Геннадьевич (род. 1965) — руководитель ГСУ СКР по Московской области.
 Марков, Андрей Павлович (род. 1972) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Марков, Андрей Перфильевич (1915—2009) — советский и российский историк-японист.